Лашингтон () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1779—1859) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1825—1831), председатель совета директоров Ост-Индской компании (1838, 1842, 1848), брат Стивена Рамболда Лашингтона.
  (1744—1807) — британский политик, член Палаты общин (1783—1784, 1790—1800, 1801—1807), председатель совета директоров Ост-Индской компании (1790, 1795, 1799), отец Чарльза Лашингтона и судьи Стивена Лашингтона.
  (1782—1873) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1806—1808, 1820—1830, 1831, 1831—1841), председатель Верховного суда Адмиралтейства (1838—1867), сын Стивена Лашингтона, 1-го баронета, дядя Стивена Лашингтона (1803—1879).
  (1803—1879) — британский военно-морской офицер, начальник Индийского военно-морского флота (1848—1852) и станции юго-восточного побережья Америки (1858—1860), племянник Стивена Лашингтона (1782—1873).
  (1776—1868) — британский политик, член Палаты общин (1807—1830, 1835—1837), губернатор Мадраса (1827—1832), брат Джеймса Лашингтона.
  (1868—1941) — англиканский священник, архидиакон Мальты (1901—1903).
  (1785—1866) — британский политик, член Палаты общин от Эшбёртона (1835—1841) и Вестминстера (1847—1852), сын Стивена Лашингтона, 1-го баронета.
  (1819—1864) — британский политик, член Палаты общин от Кентербери (1854—1872).
  (1766—1839) — британский юрист, председатель Верховного суда Цейлона (1807—1809), член Лондонского королевского общества (с 1824).
  (1811—1893) — британский классицист, профессор греческого языка (1837—1874) и ректор (1884—1887) Университета Глазго.